Warszawski est un patronyme d’origine polonaise qui désigne celui qui est originaire de Varsovie (Warszawa en polonais) .

Patronymes  
 Henryk Wars de son vrai nom Henryk Warszawski (1902-1977), compositeur polonais et américain
 Oser Warszawski (1898-1944), écrivain et critique d'art juif polonais.
  (1882-1938), auteur et écrivain polonais.

Divers 
« Warszawski » signifie en polonais "de Varsovie" donc on le retrouve dans le nom de nombreux bâtiments et institutions de cette ville. Par exemple :
 Powiat de Varsovie-ouest (en polonais : warszawski zachodni)
 Université de Varsovie (en polonais : Uniwersytet Warszawski)
 Heure de Varsovie (en polonais : godzina warszawski)
 L'Index de la bourse de Varsovie, WIG 20 (en polonais : "Warszawski Indeks Giełdowy")
 Kurier Warszawski , journal de Varsovie